Юхары-Аскипара ( — Верхняя Аскипара) / Верин-Воскепар ( — Верхний Воскепар) — село в Закавказье. Согласно административно-территориальному делению Армении, фактически контролирующей деревню, она расположена в Тавушской области, согласно административно-территориальному делению Азербайджана — в Газахском районе и является одним из пяти анклавов страны.

История 
В 1770-1773 годах, во время своей экспедиции по Кавказу в регионе побывал Иоганн Гюльденштедт, который отнес обе Аскипары к армянонаселенным деревням.
До XIX века в селе проживали армяне
Основано в конце XIX — начале XX веков переселенцами из сёл Ашагы-Аскипара и Салахлы. В литературе конца XIX века село было известно под названием Старая Аскипара, поскольку на его территории имелись развалины.

Азербайджанская версия 

В конце 1980-х — начале 1990-х между двумя закавказскими республиками, Азербайджаном и Арменией, возник конфликт вокруг Нагорного Карабаха, который затронул также анклавы обоих государств. 19 августа 1990 года армянские силы подвергли Верхнюю Аскипару обстрелу, причём, по свидетельствам очевидцев, применялись гранатомёты, миномёты, градобойные орудия и ракеты типа «земля-земля». В течение нескольких часов защитники села отражали нападение, но после того как к нападающим прибыло подкрепление из Еревана, населённый пункт перешёл под контроль армянских сил. На следующий день в район боёв были переброшены танки, зенитные установки и боевые вертолёты советских войск, и в течение дня село было освобождено.

По мере нарастания армяно-азербайджанского конфликта Верхняя Аскипара вновь была занята армянскими подразделениями и по сегодняшний день контролируется вооружёнными силами Армении. Азербайджанское население было вынуждено покинуть оккупированное село.

Население и религия 
Согласно Кавказскому календарю на 1912 год, население села Старая Аксибара Казахского уезда Елизаветпольской губернии составляло 278 человек, преимущественно азербайджанцы (в источнике указаны как «татары»). В Кавказском календаре на 1915 год население села составляло уже 320 человек, преимущественно азербайджанцы (в источнике указаны как «татары»).

В 1980-х годах население села было однородным и состояло из азербайджанцев. В религиозном отношении часть населения Верхней Аскипары принадлежала к шиитам, часть — к суннитам. Переселенцы из Салахлы были суннитами.

Примечания 

Населённые пункты Газахского района
Карабахский конфликт
Эксклавы Азербайджана
Спорные территории на Кавказе
Населённые пункты Тавушской области